Liste der Gemeinden in Molise

Hier sind alle 136 Gemeinden in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Molise
!